Terrugem pode ser:

Terrugem (Elvas) — freguesia no concelho de Elvas, Portugal
Terrugem (Sintra) — freguesia no concelho de Sintra, Portugal
Terrugem (Oeiras) — localidade no concelho de Oeiras, Portugal

Desambiguação